Le nom Lycoming  peut désigner :
 Lycoming Engines, une entreprise américaine fabricant des moteurs d'avions,
 Comté de Lycoming, en Pennsylvanie,